Олександрійський район — , Кіровоградська область

Ліквідовані райони 
 Олександрійський район (1932—2020) — колишній район Кіровоградської області
 Олександрійський район (Ровенська область) — колишній район у складі Ровенської області Української РСР